Resist - album dei Kosheen del 2001
Resist - album dei Within Temptation del 2019
Resist - album dei Midnight Oil del 2022